Tokona Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Tokong (ö i Indonesien, lat -1,28, long 116,80),

Papua Nya Guinea 

 Tokona Island (ö i Papua Nya Guinea), Milne Bay, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar